Stjørdal kan henvise til

 Stjørdal – en kommune i Norge
 Stjørdal (distrikt) – et distrikt i Norge
 Stjørdalen – en dal i Norge